Шмельцер — фамилия. Известные носители:
 Шмельцер, Иоганн Генрих (1623—1680) — австрийский композитор, скрипач и дирижёр, капельмейстер Венской придворной капеллы (1679—1680).
 Шмельцер, Липа (род. 1978) — американский хасидский певец и шоумен.
 Шмельцер, Норберт (1921—2008) — нидерландский политический деятель, министр иностранных дел Нидерландов (1971—1973).
 Шмельцер, Марцель (род. 1988) — немецкий футболист, игравший за сборную Германии и клуб «Боруссия Дортмунд».